Дедура — литовская фамилия. Известные носители:
 Дедура, Игнас (род. 1978) — литовский футболист, отец Матаса Дедуры.
 Дедура, Матас (род. 2002) — литовский футболист, сын Игнаса Дедуры.